Американский штат Айова состоит из 947 городов. По данным переписи 2010 года, население штата составляет 3 046 355 человек, а площадь 144 669 км².

Крупнейшие муниципалитеты 
В данном списке представлены крупнейшие города штата Айова.

См. также 
 Айова
 Список округов Айовы

Примечания 

Айова
Списки:Айова